Paczkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Paczkowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Paczkowo, village de la voïvodie de Poméranie.